Moyer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jack T. Moyer
 David C. Moyer